Kolotow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stanislawowitsch Kolotow (* 1964), sowjetischer Wasserballspieler 
 Wassili Fjodorowitsch Kolotow (1944–2001), sowjetischer Gewichtheber
 Wiktor Kolotow (1949–2000), sowjetischer Fußballspieler und -trainer